Règle des signes en arithmétique 
 Règle des signes en thermodynamique

Signes